De 26e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 1 augustus 1968. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Etienne Sonck, gevolgd door Jean-Pierre Meyhi en Willy Van Elsuwe.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé
Eendagswielerwedstrijd in 1968